Higelin ist der Familienname folgender Personen:

 Izïa Higelin (* 1990), französische Rocksängerin und Filmschauspielerin
 Jacques Higelin (1940–2018), französischer Chansonnier und Schauspieler